Liste der Kulturdenkmale in Südvorstadt steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in der Südvorstadt (Bautzen), Stadt Bautzen, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in der Südvorstadt (Dresden), Stadt Dresden, Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Südvorstadt, A–J und Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Südvorstadt, K–Z, Stadt Leipzig, Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in der Südvorstadt (Plauen), Stadt Plauen, Vogtlandkreis, Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in Pirna (südliche Stadtteile) #Südvorstadt, Stadt Pirna, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge